Strietgraben ist ein Gewässername:

 Strietgraben (Seebach), linker Zufluss der Seebach (zur Regnitz) bei Sintmann, Markt Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Strietgraben (Seitengraben Polder Altenheim), linker Zufluss eines rechter Zuflusses des Seitengrabens Polder Altenheim (zum Durchgehenden Altrheinzug) gegenüber Goldscheuer, Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Streitgraben
 Strietbach